Pulvern steht für 

 Pulverbeschichten 
 die Mehrzahl von Pulver
 das Nomen Pulvern bzw. das Verb pulvern („zu Pulver machen, stoßen, reiben, pulverisieren“)